Щетинино — название населённых пунктов в России:
 
 Щетинино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Щетинино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Щетинино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Семёнковское сельское поселение.
 Щетинино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Щетинино — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Щетинино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Щетинино — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Щетинино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Щетинино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.